Речь Порции о милосердии — речь, произнесённая в пьесе Уильяма Шекспира «Венецианский купец» героиней по имени . Она звучит в акте IV, сцене 1 во время суда над венецианским купцом Антонио за невыполнение долговых обязательств. Порция, переодетая в мужское платье юриста и представленная как адвокат Бальтазар, обращается к ростовщику Шейлоку с просьбой проявить милосердие к Антонио и не наказывать его жестоко за невыполненные обязательства. В речи Порции милосердие называется тем, что находится выше любой земной власти.

Речь

Комментарий 
Как и в других произведениях, в «Венецианском купце» затрагиваются темы милосердия и прощения. Согласно Теодору Мерону, Шекспир считал милосердие качеством, которое есть только у самых могущественных людей в обществе. Литературовед  утверждал, что начало речи Порции о милосердии схоже с цитатой из Второзакония «Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву» ().

Согласно комментарию А. Смирнова к переводу Т. Щепкиной-Куперник, даже «замечательная речь о „милости“» не подействовала на Шейлока, для которого понятие милосердия не существовало.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уильям Шекспир